Иванковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Иванковщина — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Иванковщина — деревня в Борисовском районе Минской области.